Hitzig är ett tyskt efternamn, som burits av  bland andra:

 Eduard Hitzig (1838–1907), tysk hjärnforskare
 Ferdinand Hitzig (1807–1875), tysk protestantisk teolog
 Friedrich Hitzig (1811–1881), tysk arkitekt
 Hermann Hitzig (1843–1918), tysk klassisk filolog
 Hermann Ferdinand Hitzig (1868–1911), schweizisk rättshistoriker
 Julius Eduard Hitzig (1780–1849), jurist, förläggare, skriftställare
 Ulrich Hitzig (1924–2005), schweizisk tv-pioniär

Tyska efternamn